SG Dynamo Dresden (celým názvem: Sportgemeinschaft Dynamo Dresden) je německý fotbalový klub, který sídlí v Drážďanech. Původně byl založen v roce 1950 pod názvem SG Volkspolizei Dresden z trosek zrušeného klubu SG Dresden-Friedrichstadt. Za oficiální rok založení je ovšem považován letopočet 1953, kdy klub obdržel své současné jméno Dynamo. Až do znovusjednocení Německa byl klub spojen s východoněmeckou policií. Od sezóny 2016/17 do 2019/20 působil ve 2. Bundeslize, druhé německé nejvyšší fotbalové soutěži. V sezoně 2019/20 skončil klub na posledním 18. místě a sestoupil do 3. německé fotbalová ligy. V následující sezóně postoupil zpět.

Nejúspěšnější období klub zažíval před sloučením Německa, když v letech 1953 až 1990 vyhrál osmkrát východoněmeckou Oberligu, sedmkrát FDGB-Pokal a v roce 1989 se dostal do semifinále Poháru UEFA. Po sloučení Německa hrál Bundesligu ještě 4 roky, poté se potácel mezi třetí a čtvrtou ligou. V roce 2011 se mu podařilo opět postoupit do 2. Bundesligy.

Své domácí zápasy odehrává na stadionu DDV-Stadion s kapacitou 32 066 diváků.

Historie 

Během října 2009 propustil klub hlavního kouče Ruuda Kaisera a nahradil jej dosavadním trenérem rezervního mužstva Matthiasem Mauckschem. I vystřídání trenérů zapříčinilo poslední příčku v tabulce po podzimní ligové části. O jarní části se Dynamo výkonnostně zvedlo a postupovalo v tabulce směrem vzhůru ke konečnému 12. místu. V červnu odešel z klubu ředitel Stefan Bohne, kterého namísto favorizovaného Rolfa Dohmena nahradil Volker Oppitz.

Začátkem ročníku 2010/11 přišly Drážďany o několik hráčských opor. Výkony Dynama nebyly ideální, ale vedly ke konečné páté pozici před zimní přestávkou. Výsledkově rozpačité jaro připravilo o funkci trenéra Maucksche, krátce před jeho odchodem dorazil do klubu nový sportovní ředitel Steffen Menze. Novým trenérem se stal Ralf Loose. Navzdory bodovým ztrátám během prvních jarních zápasů Dynamo vybojovalo třetí místo. Třetí místo vedlo ke květnovému barážovému střetnutí s druholigovým celkem VfL Osnabrück. Úvodní zápas na vyprodaném drážďanském stánku skončil nerozhodně 1:1. Odvetné klání Dynamo zprvu prohrávalo 0:1, ale zásluhou Cristiana Fiéla vyrovnalo. V následném prodloužení strhli vítězství na stranu Dynama fotbalisté Dani Schahin a Robert Koch. Po pěti letech ve třetí lize si to drážďanským tým zamířil zpět do druhé Bundesligy.

V další sezóně 2011/12 proběhlo opět množství hráčských odchodů a příchodů, což ovlivnila celkově nepříznivá hospodářská situace Dynama. Ligový start se drážďanskému týmu příliš nepovedl – ze šesti zápasů získalo Dynamo jen čtyři body a patřilo tak na 15. místo. Jako soupeř Dynama v DFB-Pokalu stanul prvoligový vicemistr a účastník Ligy mistrů Bayer Leverkusen. Drážďanský celek na vlastním stadionu prohrával dokonce 0:3, ale zvrátil klání na svou stranu výhrou 4:3 v prodloužení. Přestupky a svazem odsouzené chování drážďanských fanoušků následovalo vyřazení z německého poháru. Sezónu Drážďany zakončily na 9. ligové pozici.

Historické názvy 

Zdroj: 

 1950 – SG Volkspolizei Dresden (Sportgemeinschaft Volkspolizei Dresden)
 1953 – SG Dynamo Dresden (Sportgemeinschaft Dynamo Dresden)
 1990 – 1. FC Dynamo Dresden (1. Fußballclub Dynamo Dresden)
 2006 – SG Dynamo Dresden (Sportgemeinschaft Dynamo Dresden)

Česká stopa 
Za Dynamo Drážďany během své kariéry hráli též tito čeští fotbalisté.

 Pavel Pergl (2006)
 Ivo Ulich (2006–2008)
 Tomáš Votava (2006–2008)
 Pavel David (2006–2008)
 Marek Penksa (2007–2008)
 Pavel Dobrý (2007–2010)
 Pavel Fořt (2011–2013)
 Filip Trojan (2011–2014)
 Josef Hušbauer (2020)
 Ondřej Petrák (2020)
 Václav Drchal (2021-22)

Poznámka: Výčet není kompletní.

Získané trofeje 

 DDR-Oberliga ( 8× )
 1952/53, 1970/71, 1972/73, 1975/76, 1976/77, 1977/78, 1988/89, 1989/90
 FDGB-Pokal ( 7× )
 1951/52, 1970/71, 1976/77, 1981/82, 1983/84, 1984/85, 1989/90
 Sachsenpokal ( 3× )
 2002/03, 2006/07, 2008/09‡ (‡ = ročník vyhrál rezervní tým)

Umístění v jednotlivých sezonách 

Stručný přehled

Zdroj: 

 1950–1954: DDR-Oberliga
 1954–1955: DDR-Liga – sk. 3
 1956: II. DDR-Liga Süd
 1957: Bezirksliga Dresden
 1958: II. DDR-Liga – sk. 4
 1959–1962: DDR-Liga
 1962–1963: DDR-Oberliga
 1963–1964: DDR-Liga Süd
 1964–1968: DDR-Oberliga
 1968–1969: DDR-Liga Süd
 1969–1991: DDR-Oberliga
 1991–1995: Fußball-Bundesliga
 1995–2000: Fußball-Regionalliga Nordost
 2000–2002: Fußball-Oberliga Nordost Süd
 2002–2004: Fußball-Regionalliga Nord
 2004–2006: 2. Fußball-Bundesliga
 2006–2008: Fußball-Regionalliga Nord
 2008–2011: 3. Fußball-Liga
 2011–2014: 2. Fußball-Bundesliga
 2014–2016: 3. Fußball-Liga
 2016– : 2. Fußball-Bundesliga

Jednotlivé ročníky

Zdroj: 

Legenda: Z - zápasy, V - výhry, R - remízy, P - porážky, VG - vstřelené góly, OG - obdržené góly, +/- - rozdíl skóre, B - body, zlaté podbarvení - 1. místo, stříbrné podbarvení - 2. místo, bronzové podbarvení - 3. místo, červené podbarvení - sestup, zelené podbarvení - postup, fialové podbarvení - reorganizace, změna skupiny či soutěže

Poznámky
 1953/54: Klub byl po sezóně přeřazen do druhé nejvyšší soutěže. V nejvyšší soutěži jej nahradilo nově založené Dynamo Berlin.
 1993/94: Klubu byly svazem za porušení pravidel odečteny čtyři body.
 1994/95: Klub byl po odebrání licence přeřazen do třetí nejvyšší soutěže.

Účast v evropských pohárech

Dynamo Dresden II 

Dynamo Dresden II, dříve znám také pod názvem Dynamo Dresden Amateure, byl rezervním týmem drážďanského Dynama. Zrušen byl po ukončení sezóny 2014/15. Největšího úspěchu dosáhl v sezóně 2011/12, kdy se v Oberlize (5. nejvyšší soutěž) umístil na 4. místě.

Umístění v jednotlivých sezonách 

Stručný přehled

Zdroj: 

 1991–2005: Landesliga Sachsen
 2005–2009: Sachsenliga
 2009–2015: Fußball-Oberliga Nordost Süd

Jednotlivé ročníky

Zdroj: 

Legenda: Z - zápasy, V - výhry, R - remízy, P - porážky, VG - vstřelené góly, OG - obdržené góly, +/- - rozdíl skóre, B - body, červené podbarvení - sestup, zelené podbarvení - postup, fialové podbarvení - reorganizace, změna skupiny či soutěže

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 
 
  

 
Drážďany, Dynamo
Drážďany, Dynamo
Sportovní kluby v Drážďanech
Policejní sportovní kluby v Německu